Изе́т Ха́йрович (; родился 4 августа 1991 в Бругге) — боснийский футболист, полузащитник клуба «Арис» и сборной Боснии и Герцеговины.

Клубная карьера 
Полностью прошёл футбольную школу команды «Грассхоппер» и в 2009 году дебютировал в её основном составе. За основной состав сыграл 25 матчей в национальном чемпионате, забил 5 голов. Также провёл одну игру в Кубке и одну игру в квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. В 2013 году молодой футболист стал обладателем первого трофея, завоевав с «Грассхоппером» Кубок Швейцарии. В январе 2014 года молодой полузащитник перешёл в турецкий «Галатасарай». Сумма трансфера составила 3 500 000 €.

В июле 2014 года Хайрович перешёл в «Вердер», подписав контракт до 2018 года.

Карьера в сборной 
В 2009 году вызывался в юношескую сборную Боснии и Герцеговины, однако в заявку на матчи элитного раунда чемпионата Европы не попал. После такого поступка отказался играть за сборную Боснии и выбрал команду Швейцарии. Провёл несколько игр в составе швейцарской молодёжки, а 14 ноября 2012 года дебютировал за национальную сборную Швейцарию в товарищеском матче против сборной Туниса, выйдя на замену на 84-й минуте.

В июне 2013 года Хайрович объявил о желании играть за Боснию и Герцеговины. Поскольку Хайрович сыграл за сборную Швейцарии только в товарищеском, то проблем со сменой футбольного гражданства не возникло и уже 6 сентября Хайрович дебютировал в составе национальной сборной. Уже во втором матче в составе боснийцев Хайрович отметился забитым мячом.

Достижения 
 «Грассхоппер»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2012/13
 «Галатасарай»
 Обладатель Кубка Турции: 2013/14
 «Динамо Загреб»
 Чемпион Хорватии: 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Хорватии: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Хорватии: 2019

Личная жизнь 
Младший брат — Сеяд Хайрович, выступающий в составе «Винтертура».

Статистика выступлений

Клубная статистика

Игры за сборную 

Итог: 1 матч/ 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений.

Итог: 7 матчей/ 2 гола; 4 победы, 0 ничьих, 3 поражения.

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Арис» Салоники